Hafenspitze steht für:
 Hafenspitze Düsseldorf, ein Gebäudekomplex in Düsseldorf
 Hafenspitze, der Anfang der Flensburger Förde im Hafen der Stadt Flensburg, wo der Mühlenstrom in die Förde mündet, siehe Flensburger Hafen #Hafenspitze